Niemcy:
 Delitzsch – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Nordsachsen
 Delitzsch – były powiat

Osoby:
 Franz Delitzsch – niemiecki teolog